

Persone 
 Arthur Rowe – atleta britannico
 Brad Rowe – attore statunitense
 Brad Rowe – tennista statunitense
 Charlie Rowe – attore statunitense
 Debbie Rowe – infermiera statunitense e moglie di Michael Jackson
 John Howland Rowe – archeologo e antropologo statunitense
 Keith Rowe – musicista e artista britannico
 Luke Rowe – ciclista su strada e pistard britannico
 Marisa Rowe – cestista australiana
 Matthew Rowe – ciclista su strada britannico
 Michael Rowe – regista e sceneggiatore australiano
 Mike Rowe – attore statunitense
 Nicholas Rowe – attore scozzese
 Nicholas Rowe – poeta e drammaturgo inglese
 Pat Rowe – cestista australiana
 R. Kerry Rowe – ingegnere canadese
 Raymond Rowe – wrestler statunitense
 Tom Rowe – hockeista su ghiaccio statunitense
 William Rowe – filosofo ed educatore statunitense

Altro 
 Rowe – comune della contea di Franklin, Massachusetts, Stati Uniti d'America
 Rowe – census-designated place della contea di San Miguel, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
 Rowe Productions – etichetta discografica australiana
 ROWE – strategia di gestione del lavoro